Per Sundh kan syfta på:

* Per Sundh (1879–1930), svensk militär
 Per Sundh (1917–2007), svensk militär